La Ménagerie de verre (The Glass Menagerie) est une pièce de Tennessee Williams écrite en 1944.

Adaptations 

 La Ménagerie de verre, film d'Irving Rapper sorti en 1950 ;
 La Ménagerie de verre, téléfilm d'Anthony Harvey en 1973 ;
 La Ménagerie de verre, film de Paul Newman sorti en 1987.

Voir aussi 

 Ménagerie de verre